|-
| 134301 - || 2141 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134302 - || 2634 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134303 - || 2701 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134304 - || 2716 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134305 - || 2738 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134306 - || 2807 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134307 - || 2849 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134308 - || 4183 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134309 - || 4552 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134310 - || 4698 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134311 - || 4704 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134312 - || 4797 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134313 - || 4816 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134314 - || 6362 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134315 - || 7501 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134316 - || 9579 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134317 - || 4117 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134318 - || 1141 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134319 - || 1205 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134320 - || 1292 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134321 - || 1316 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134322 - || 1471 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134323 - || 1564 T-2 || 24 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134324 - || 1619 T-2 || 24 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134325 - || 4492 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134326 - || 2251 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134327 - || 2304 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134328 - || 2371 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134329 - || 2377 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134330 - || 3055 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134331 - || 3139 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134332 - || 3323 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134333 - || 3345 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134334 - || 3391 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134335 - || 4112 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134336 - || 4592 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134337 - || 4680 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134338 - || 5080 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134339 - || 5628 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134340 Plutó || — || 23 de gener, 1930 || Flagstaff || C. W. Tombaugh
|-
| 134341 - || 1979 MA || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 134342 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 134343 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 134344 - || || 24 de setembre, 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 134345 - || || 16 d'octubre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134346 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134347 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134348 - || || 31 d'octubre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 134349 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 134350 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 134351 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134352 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134353 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134354 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134355 - || || 5 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134356 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134357 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134358 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134359 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134360 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134361 - || 1994 RF || 4 de setembre, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 134362 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134363 - || || 7 de novembre, 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 134364 - || || 21 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134365 - || || 2 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134366 - || 1995 LC || 1 de juny, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134367 - || || 25 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134368 - || || 26 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134369 - || 1995 QE || 17 d'agost, 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 134370 - || || 19 d'agost, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 134371 - || 1995 RH || 3 de setembre, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134372 - || || 25 de setembre, 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 134373 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134374 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134375 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134376 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134377 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134378 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134379 - || || 23 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134380 - || || 28 de desembre, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134381 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134382 - || || 10 de febrer, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134383 - || || 10 de febrer, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 134384 - || || 19 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134385 - || || 13 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 134386 - || || 20 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134387 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134388 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134389 - || || 10 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 134390 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134391 - || || 2 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134392 - || || 5 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134393 - || || 10 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134394 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134395 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 134396 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 134397 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134398 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134399 - || || 1 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134400 - || || 8 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
4